40-ият южен паралел или 40° южна ширина e паралел, който се намира на 40° южно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Атлантическия океан, Индийския океан, Австралия, Нова Зеландия, Тихия океан, Южна Америка и Атлантическия океан.

с040-и южен паралел